Ulice i aleje nazwane w PRL na cześć gen. Karola Świerczewskiego

Ulice
 Ulica Karola Świerczewskiego w Katowicach – obecnie ulica Raciborska
 Ulica Karola Świerczewskiego w Krakowie – obecnie ulica Studencka
 Ulica Karola Świerczewskiego w Poznaniu – obecnie ulica Bukowska
 Ulica Karola Świerczewskiego w Siemianowicach Śląskich – obecnie ulica Śląska (od 2016)

Aleje
 Aleja Karola Świerczewskiego w Warszawie – obecnie aleja „Solidarności”
 Aleja Karola Świerczewskiego w Lublinie – obecnie aleja Józefa Piłsudskiego

Ulice polskich miast
Karol Świerczewski